Cliff Barnes ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Cliff Barnes, Protagonist der US-amerikanischen Fernsehserie Dallas, siehe Dallas (Fernsehserie, 1978)#Wichtigste Figuren und ihre Darsteller 

Cliff Barnes bezeichnet:
 Cliff Barnes and the Fear of Winning, eine deutsche Independent-Rockband